Frøya, comune della Norvegia
 Frøya, cantante norvegese